Mediterraneidad puede referirse a:
La condición de lo mediterráneo
la civilización mediterránea
la cultura mediterránea
el arte mediterráneo
la comida mediterránea
El mediterraneísmo, un movimiento cultural o una postura política o intelectual.
La condición de lo que está en medio de tierras (como el Mar Mediterráneo).
Estado sin litoral.
Mediterraneidad de Bolivia.